Silversjön kan syfta på:

Silversjön (tyska: Der Silbersee - Ein Wintermärchen) ett sångspel i tre akter med musik av Kurt Weill. Libretto av Georg Kaiser.
Silversjön, Jämtland, sjö i Åre kommun 
Silversjön, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun